1987 Голяма награда на Великобритания е 38-ото за Голямата награда на Великобритания и седми кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 12 юли 1987 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания